Ананьинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Чернушинского района Пермского края.

Административный центр — село Ананьино.

В декабре 2004 года в результате реформы местного самоуправления Законом Пермского края наделено статусом сельского поселения.

Географические положение 
Поселение расположено на северо-западе Чернушинского района.

История 
С 1924 года по 2006 год на территории поселения был Ананьинский сельский совет и Ермиёвский сельский совет. С 2006 года в результате реформы местного самоуправления образовано Ананьинское сельское поселение.

Население 

По данным переписи 2010 года численность населения составила 1013 человек, в том числе 503 мужчины и 510 женщин.

Населённые пункты

Экономика 
На территории поселения осуществляют деятельность ООО «Северное», 4 пилорамы и 4 магазина

Объекты социальной сферы 
 Общеобразовательные учреждения
 Ананьинская основная общеобразовательная школа
 Ермиёвская основная общеобразовательная школа

 Дошкольные образовательные учреждения
 Ананьинский детский сад
 Ермиёвский детский сад

 Учреждения здравоохранения
 Ананьинский ФАП
 Ермиёвский ФАП

Известные уроженцы 
 Некрасов, Андрей Акимович — Герой Советского Союза.

Примечания

Литература 
 

Муниципальные образования Чернушинского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году